Melvin William Eduard van Wingerden,  ('s-Hertogenbosch, 23 juli 1974), is een Nederlands voormalig ijshockeyspeler die zijn gehele carrière speelde voor Red Eagles.

Carrièrestatistieken 

Wingerden, Melvin van